Paratoenka (plaats), een plaats in de Russische kraj Kamtsjatka
 Paratoenka (rivier), een rivier in de Russische kraj Kamtsjatka, waaraan deze plaats ligt